Sweet Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sweet Township (Minnesota)
 Sweet Township (South Dakota)